Кодбе́к ():

 Кодбек-ан-Ко —  коммуна в департаменте Приморская Сена (Франция)
 Кодбек-лез-Эльбёф — город в департамент Приморская Сена (Франция)
 Кодбек-лез-Эльбёф (кантон)